Calabacita china puede referirse a:

 En Perú, el fruto de Sechium edule

 O en el resto del mundo hispano, puede ser una referencia al fruto inmaduro o pequeño de Benincasa hispida, la "calabaza china".